Bübl ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bübl (* 1968), österreichischer Fotograf und bildender Künstler
 Selina Bübl, österreichische Musikerin